Појам Битка код Хотина може да се односи на:
 Битка код Хотина (1621),
 Битка код Хотина (1673),